Hinzenhausen ist Namensbestandteil bayerischer Bauten:
Burg Altenhinzenhausen
Schloss Neuenhinzenhausen